Сливо́ва вулиця — назва вулиць.

 Сливова вулиця — вулиця у смт Брюховичах.
 Вулиця Сливова — вулиця у Львові.
 Сливова вулиця — вулиця у Молодіжному Сімферопольського району.
 Сливова вулиця — вулиця в Ужгороді.

Вулиці